Михаил Егорович Гегидзе  (1847 — ?) — Выпускник Императорского Московского университета. Редактор Кубанских областных ведомостей, юрист, публицист.

Биография 
Михаил Егорович Гегидзе родился в 1847 году, «получил воспитание в Императорском Московском университете и по окончании полного курса по юридическому факультету утвержден в звании Действительного Студента, с правами на принятие в гражданскую службу XII классом».

20 августа 1871 года он был «определен на должность Старшего Делопроизводителя Кубанского Областного Правления», а 30 декабря того же года на него было возложено "исправление должности редактора «Кубанских областных ведомостей».

«Исправление» должности редактора не осталось незамеченным, и 27 июня 1872 года он был произведен в чин губернского секретаря.

Известно также, что Гегидзе был «вероисповедания православного», «женат на дочери Коллежского Асессора Козинера девице Юлии Григорьевне» и получал на тот момент «жалования 500 рублей, столовых 200 рублей, квартирных 150».

Екатеринодарский период служебной карьеры Гегидзе завершился 30 января 1873 года, когда решением начальника главного управления наместника Кавказского барона Александра Павловича Николаи на него были возложены «обязанности Судебного следователя во втором участке Баталпашинского уезда».
В дальнейшем карьера Михаила Егоровича Гегидзе шла по судебному ведомству. С 1873 по 1877 год — судебный следователь Баталпашинского уезда, затем — Армавирского участка. В 1890-е годы — член Витебского окружного суда и один из постоянных авторов «Журнала Министерства юстиции». Затем (до 1917 г.) являлся членом уголовного департамента Тифлисской судебной палаты. Дальнейшая судьба неизвестна

Источники 
 А. И Станько Журналистика Дона и Северного Кавказа: допролетарский период стр 39
 Русская военная периодическая печать, 1702—1916: библиографический указатель стр 36
 Виталий Бардадым Этюды о Екатеринодаре: к 200-летию города

Ссылки 
Московский комсомолец внук царя Соломона